Les Fabii Maximi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Fabii. Ils occupent de hautes magistratures du  jusqu'au début de l'Empire romain. Le cognomen Maximus signifie « très grand ».

Principaux membres 
  et 
 Marcus Fabius Ambustus, descendant des précédents, consul en 360, 356 et 354, dictateur en 351 et maître de cavalerie en 322 
 Quintus Fabius Maximus Rullianus, fils du précédent, maître de cavalerie en 325, 324, 302 et 301, consul en 322, 310, 308, 297 et 295, dictateur en 315 et 313 et censeur en 304 
 Quintus Fabius Maximus Gurges, fils du précédent, consul en 292 et 276  (et 265  ?)
 Quintus Fabius Maximus Gurges, fils du précédent, consul en 265 
 Quintus Fabius Maximus Verrucosus, dit Cunctator, fils du précédent, consul en 233, 228, 215, 214 et 209, censeur en 230 et dictateur en 221 (?) et 217 
 Quintus Fabius Maximus, fils du précédent, consul en 213 
 Quintus Fabius Maximus Aemilianus, fils adoptif du précédent, consul en 145 
 Quintus Fabius Maximus Allobrogicus, fils du précédent, consul en 121 et peut-être censeur en 108 
 Quintus Fabius Maximus Servilianus, fils adoptif de l'avant-précédent, consul en 142 
 Quintus Fabius Maximus Eburnus, fils du précédent, consul en 116 et peut-être censeur en 108 

 Quintus Fabius Maximus, consul suffect en 45 
 Paullus Fabius Maximus, consul en 11 
 Quintus Fabius Maximus Africanus, consul en 10